Exosporium är ett släkte av svampar. Exosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exosporium